Sheldon kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew L. Sheldon
 Edmund Perry Sheldon

Robotskapade auktorsförkortningar